

Persone
 Alan Rice-Oxley (1896-1961) – aviatore inglese
 John Oxley (1785-1828) – esploratore britannico
 John Taylor Oxley (1881-1925) – lunghista statunitense
 Mike Oxley, propr. Michael Garver Oxley (1944-2016) – politico statunitense
 Tim Rice-Oxley, propr. Timothy James Rice-Oxley (1976) – pianista e compositore britannico
 Tony Oxley (1938) – batterista britannico

Altro
 Sarbanes-Oxley Act – legge federale degli Stati Uniti d'America